Я́ков Го́рдин:
 Гордин, Яков Аркадьевич (род. 1935) — российский литературовед, писатель; прозаик и публицист, главный редактор журнала «Звезда».
 Гордин, Яков Михайлович (псевдонимы — Яков Михайлович, Ян, Иван Колючий, 1853—1909) — еврейский писатель, драматург.
 Гордин, Яков Хаймович (1876 или 1878 — 1941) — белорусский шашист, шашечный композитор.